Juhani Lahtinen, né le  à Tampere en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de gardien.

Biographie

Carrière 
En 1985, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 34.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1955-1956 || Ilves || SM-sarja
|| 0 || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1956-1957 || Ilves || SM-sarja
|| 0 || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1957-1958 || Ilves || SM-sarja
|| 11 || || || 3.18 || - || || || || || || || || ||
|-
| 1958-1959 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || || || - || - || || || || || || || || ||
|-
| 1959-1960 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || || || - || - || || || || || || || || ||
|-
| 1960-1961 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || || || 3.61 || - || || || || || || || || ||
|-
| 1961-1962 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || || || - || - || || || || || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || || || - || - || || || || || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || || || 2.22 || - || || || || || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || || || 2.55 || .926 || || || || || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Ilves || SM-sarja
|| 20 || || || 1.80 || - || || || || || || || || ||
|-
| 1966-1967 || Ilves || SM-sarja
|| 22 || || || 2.72 || .895 || || || || || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Ilves || SM-sarja
|| 20 || || || - || .907 || || || || || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Ilves || SM-sarja
|| 22 || || || 2.86 || .898 || || || || || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Ilves || SM-sarja
|| 22 || || || 3.33 || .888 || || || || || || || || ||
|-
| 1977-1978 || Ilves || SM-liiga
|| 1 || || || - || - || || || || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en septembre 1938
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Gardien de but de hockey sur glace